Typ 30 (auch Type 30) steht für
 Arisaka Typ 30, Standardgewehr des japanischen Heeres
 Bugatti Type 30, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 NSB Type 30, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 30, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ-30-Bajonett, das Standardbajonett der Kaiserlich Japanischen Armee

Abkürzung